Михаил Ларин: Ларин, Михаил Васильевич (род. 1947) — советский и российский историк-архивист.
 Ларин, Михаил Никанорович (1908—1939) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Ларин, Михаил Фёдорович (1911—1945) — командир взвода, Герой Советского Союза.